Паца — река в Закавказье (Южная Осетия/Грузия)
 Паца — село в Закавказье в Дзауском районе Южной Осетии